Salakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salakkasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,46, long 27,49), 
 Salakkasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (0 ha)
 Salakkasaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax,  (0 ha)
 Salakkasaari (ö i Birkaland), Södra Birkaland,  (0 ha)
 Salakkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,06, long 27,11),  (1 ha)
 Salakkasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,81, long 28,10), 
 Salakkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,19, long 26,68),  (0 ha)
 Salakkasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,13, long 27,75),  (1 ha)
 Salakkasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,79, long 27,63),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar